Il doppio dell'ATP Bologna Outdoor 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Javier Sánchez ed Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Rolf Hertzog e Marc Walder 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Javier Sánchez /  Emilio Sánchez (campioni)
 Alberto Mancini /  Christian Miniussi (quarti di finale)

 Tore Meinecke /  Ricki Osterthun (quarti di finale)
 Carlos Di Laura /  Claudio Panatta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bologna Outdoor 1988